Kuni steht für:
 Kurzform des Vornamens Kunigunde
 die Provinzen Japans
 Kuni (Gunma), ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Gunma (eingemeindet nach Nakanojō (Gunma))
 Kuni-kyō, eine kurzzeitige Hauptstadt Japans
 Kuni no Miya, ein Prinzenhaus der kaiserlichen Familie
 Prinz Kuni Asaakira
 Prinz Kuni Asahiko
 Kuni Kuniaki
 Prinz Kuni Kuniyoshi
 Prinzessin Kuni Nagako (Geburtsname der Kaiserin Kōjun)
 Kuni (Äthiopien), ein Verwaltungsbezirk (Woreda) in Äthiopien
 Kuni (Fluss), ein Fluss in Togo
 Kuni (Ethnie), eine Ethnie in Papua-Neuguinea

KUNI steht für:
 KUNI (Hörfunksender), Hörfunksender in den USA
 Gordon K. Bush Airport (ICAO-Code), Flughafen in Albany (Ohio)

Siehe auch:
 Cuny
 Cooney

Abkürzung